Такмичење у кајаку и кануу на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржавала су се у два дела. Спустови на дивљим водама одржавали су се од 29. јула до 2. августа у Ли Вели центру док су се трке на мирним водама одржавале на језеру Итон Дорни од 6. до 11. августа.

Учествовало је укупно 325 такмичара из 53 земље који су се такмичили у укупно 16 дисциплина (11 за мушкарце и 5 за жене). Од тога на дивљим водама се возе 4 трке (три мушке и једна женска) и 12 трка на мирним водама (8 за мушкарце и 4 за жене). По први пут жене су се такмичиле у две појединачне трке К-1 на 200 и 500 метара.

Учесници 
Кроз квалификације право наступа на такмичењу обезбедило је 325 такмичара, од чега 81 жена из 53 државе распоређених у 243 чамца.

Сатница

Освајачи медаља 
У кајаку и кануу подељено је укупно 16 комплета медаља, од чега 4 на дивљим а 12 на мирним водама.

Дивље воде

Мирне воде мушкарци

Мирне воде за жене

Биланс медаља

Види још 
 Кајак и кану на мирним водама
 Кајак и кану на дивљим водама
 Итон Дорни
 Ли Вели центар за кајак и кану на дивљим водама

Референце

Спољашње везе 

 Службена страница на сајту ЛОИ 2012.

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 2012.
Спортови на Летњим олимпијским играма 2012.
Кајак и кану на Летњим олимпијским играма